Bärn může být:

 Moravský Beroun – německý název
 Bern – název ve švýcarské němčině